

Pessoas
 Aleixo (escultor) - escultor da Grécia Antiga
 Aleixo (poeta) - poeta cômico da Grécia Antiga
 Aleixo (santo católico) - santo da Igreja Católica Apostólica Romana
 Aleixo II (patriarca) - patriarca da Igreja Ortodoxa Russa
 Aleixo I da Rússia - tsar da Rússia, também conhecido como Aleixo Romanov
 Aleixo I Comneno - imperador bizantino
 Aleixo II Comneno - imperador bizantino
 Polliana Aleixo - atriz brasileira

Topônimos
 Aleixo (Manaus) - bairro da cidade brasileira de Manaus
 Aleixo (Taquarituba) - bairro da cidade brasileira de Taquarituba
 Bairro do Aleixo - bairro da cidade portuguesa do Porto
 Ilha de Santo Aleixo - ilha pernambucana